Biokovo, masiv u Splitsko-dalmatinskoj županiji
 M/T Biokovo, trajekt za lokalne linije, u sastavu flote najvećeg hrvatskog brodara Jadrolinije
 Biokovo (Foča, BiH) selo u općini Foča u istočnoj Bosni (Republika Srpska, BiH)